Lepe kan syfta på följande platser:

 Lepe, England – en ort i Exbury and Lepe, New Forest, Hampshire, England

Spanien 

 Lepe (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Lepe (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Lepe, Kanarieöarna, Agulo

Robotskapade Spanienförgreningar